Луис Гусман (, род. 28 августа 1956 года) — пуэрто-риканский актёр. Приобрёл известность благодаря работе на хара́ктерных ролях напарника, головореза и полицейского, однако в позднем периоде он продвигается и на главные роли. Он появился в фильмах Пола Томаса Андерсона «Ночи в стиле буги» (1997), «Магнолия» (1999) и «Любовь, сбивающая с ног» (2002), а также в фильмах Стивена Содерберга «Вне поля зрения» (1998), «Лайми» (1999) и «Трафик» (2000). Среди других его фильмов: «Вопросы и ответы» (1990), «Трудный путь» (1991), «Путь Карлито» (1993) и «Киану» (2016). За роль в «Лайми», он получил номинацию на премию «Независимый дух» за лучшую мужскую роль второго плана . Он также озвучивал Рикардо Диаса в «Grand Theft Auto: Vice City» и «Grand Theft Auto: Vice City Stories».

Биография 
Гусман родился в Кайейе (Пуэрто-Рико), и вырос в Нью-Йоркском районе Гринвич-Виллидж. Его мать, Роса, была больничным работником, отчим — Бенхамин Кардона — ремонтником телевизоров. Выпускник Городского колледжа Нью-Йорка, он начинал свою карьеру не как актёр, а социальным работником; позже он засветился как актёр и начал принимать активное участие в уличном театре и в независимом кино. Живёт со своей женой Анхелитой Галарса-Гусман, дочерью и ещё четырьмя приёмными детьми в , штат Вермонт, где владеет собственным ранчо ().

Фильмография

Компьютерные игры 
 Grand Theft Auto: Vice City - Рикардо Диас

Награды и номинации

См. также

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Киноактёры Пуэрто-Рико
Выпускники Средней школы Сьюард Парк
Выпускники Городского колледжа Нью-Йорка